Dance Remixes — первый ремиксовый альбом французской певицы Милен Фармер. Был выпущен 23 ноября 1992 года на лейбле Polydor. В сборник вошли 14 ремиксов на известные хиты исполнительницы, а также новый трек «Que mon coeur lâche», который и стал первым синглом с альбома (вторым — его англоязычная версия). Все ремиксы были сделаны Лораном Бутонна, а также Тьерри Роженом.

Список композиций

Французское издание 
CD1

CD2

Международное издание

Чарты

Продажи и сертификации 

|
|}

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы на французском языке
Альбомы Франции
Альбомы ремиксов Милен Фармер
Альбомы Polydor Records